Babilon ist:
 Babilon (Kulmain), ein Ortsteil der Gemeinde Kulmain, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 der deutsche Name der tschechischen Gemeinde Babylon (Tschechien)

Babilon ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Babilon (* 1984), deutsche Bundesliga-Tennisspielerin
 Theodor Babilon (1899–1945), deutscher Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Babylon (Begriffsklärung)